Schawinski steht für:
 Schawinski (Fernsehsendung), Talkshow von Roger Schawinski (2011–2020)

Schawinski ist der Familienname folgender Personen:
 Roger Schawinski (* 1945), Schweizer Journalist und Medienunternehmer, Vater von Kevin
 Kevin Schawinski (* 1981), Schweizer Astrophysiker, Sohn von Roger

Siehe auch:
 Schawinsky
 Szczawiński